We Live Together, film pornographique lesbien.
 
 World Literature Today, revue littéraire et culturelle américaine.
  Window Layout File ("Fichier de mise en page de fenêtre"), un format de fichier utilisé par Unity.

Code